Belus steht für:

Personen:
 Belus (Babylon), mythischer Gründer von Babylon
 Belus, Sohn des Poseidon und der Lybia, König von Ägypten, siehe Belos
 Belus (Sohn des Alcäus), Enkel des Herakles
 Belus (Tyros), Vater der Dido
 Belus (Assyrien), mythischer König von Assyrien

geographische Objekte:
 Bélus, Gemeinde im Departement Landes, Frankreich
 Belus (Fluss), antiker Fluss in Palästina
 Belus-Massiv, Bergregion in Syrien

Sonstiges:
 Belus (Käfer), Rüsselkäferart
 Belus (Album), Album von Burzum (2010)

Siehe auch:
 Belous